Biografies:
 Antoni Regàs-Borrell i Berenguer (segles XVIII -XIX), enginyer i inventor mataroní
 Georgina Regàs i Pagès (Barcelona, 1932), cuinera i escriptora
 Josep Moix i Regàs (Sabadell, 1898 - Praga, 1973), secretari general del PSUC (1949 -1965)
 Oriol Regàs i Pagès (Barcelona, 1936 - 2011), promotor cultural, aventurer i empresari català
 Quim Regàs (Manresa, 1951 - Barcelona, 2007), periodista català
 Rosa Regàs i Pagès (Barcelona, 1933), escriptora en castellà
 Miscel·lania:
 Premi Quim Regàs de Periodisme, creat l'any 2008 per commemorar la figura i recordar la trajectòria del periodista Quim Regàs
 Veïnat del Regàs, entitat de població del municipi de Riudellots de la Selva (la Selva)
 Cal Regàs (Bertí), masia de Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental
 Casa Coll i Regàs, edifici modernista de Mataró dissenyat per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch